Major League Soccer 2005 var den tionde säsongen av MLS. San Jose Earthquakes vann Supporters' Shield medan Los Angeles Galaxy vann MLS Cup.

Tabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel

Källor
Rsssf.com

2005 i USA
Fotbollssäsongen 2005
2005